Eugenio Lucas Villaamil (1858–1918) un peintre espagnol.
 Fernando Villaamil (1845–1898) un officier de marine espagnol.
 Gregorio Cruzada Villaamil (1832-1884) un historien de l'art, journaliste et homme politique espagnol.
 Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854) un peintre, aquarelliste et lithographe espagnol.